Selene kan syfta på:

 Selene (namn) - ett kvinnonamn.

Astronomi 
 580 Selene - en asteroid.

Djur 
 Selene (djur) - ett släkte av fiskar.

Mytologi 
 Selene - en mångudinna inom den grekiska mytologin.

Teknik 
 SELENE - en japans rymdsond.